Jan II z Jerozolimy (356–417) – czterdziesty drugi biskup Jerozolimy 386–417
 Jan II – patriarcha Antiochii 476–478
 Jan II (wg numeracji prawosławnej: Jan III). (zm. 516) – 30. patriarcha (papież) Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego
 Jan II Kapadocki (zm. 520) – patriarcha Konstantynopola 518–520
 Jan II (zm. 535) – papież 533–535
 Jan II Platinus – egzarcha Rawenny 687–702
 Jan II (zm. 1089) – metropolita kijowski
 Jan II Komnen (1087–1143) – cesarz bizantyński 1118–1143
 Jan II z Dražic, niem.: Johann von Draschitz (zm. 1236) – czeski duchowny katolicki, biskup praski od 1226
 Jan II (1250-1299) – książę Meklemburgii jako koregent od 1264 roku do śmierci, faktyczny regent od lat 70. XIII wieku
 Jan II Wielki Komnen (1262 lub 1263–1297) – cesarz Trapezuntu 1280–1284
 Jan II (zm. 1281) – margrabia Brandenburgii 1266–1281
 Jan II Bretoński (1239–1305) – książę Bretanii 1286–1305
 Jan II z Avesnes (ok. 1248–1304) – hrabia Hainaut jako Jan I od 1280 oraz hrabia Holandii i Zelandii jako Jan II od 1299
 Jan II (ok. 1250–1299) – książę Meklemburgii
 Jan II Pokojowy (1275–1312) – książę Brabancji 1294–1312
 Jan II Angelos (zm. 1318) – władca Tesalii
 Jan II (1275–1322) – książę Saksonii-Lauenburg 1285–1322
 Jan II Orsini (Giovanni II Orsini, ok. 1300–1335) – władca Despotatu Epiru 1323–1335
 Jan II (ok. 1309–1357), zwany "Nabywcą" (Conquæstor) − burgrabia Norymbergi
 Jan II Aragoński (1317–1348) – książę Aten w latach
 Jan II Dobry (1319–1364) – król Francji 1350–1364
 Jan II Paleolog (1321–1372) – markiz Montferratu 1338-1372
 Jan II oświęcimski (ok. 1330–1375/76) – książę oświęcimski 1372–1375/76
 Jan II (ok. 1341–1397) – książę Bawarii-Landshut i Bawarii-Monachium 1375–1397
 Jan II (?–1416) – książę Meklemburgii-Stargard 1393/3–1416
 Jan II z Nassau (ok. 1360–1419) – arcybiskup Moguncji i książę-elektor Rzeszy od 1397
 Jan II Żelazny (ok. 1365–1424) – książę raciborski 1380/82–1424
 Jan II (zm. 1434 r.) – duchowny katolicki
 Jan II Aragoński (1397–1479) – król Nawarry 1425–1479 i Aragonii 1458–1479
 Jan II Kastylijski (1405–1454) – król Kastylii i Leónu 1406–1454
 Jan II d’Alençon (1409–1476) – książę Alençon 1415–1474, hrabia Perche 1415–1476
 Jan II Cypryjski (1418–1458) – król Cypru 1432–1458
 Jan II Andegaweński (1425–1470) – książę Lotaryngii 1453–1470
 Jan II de Burbon (1426–1488) – książę Burbonii 1456–1488
 Jan II z Badenii (1434–1503) – arcybiskup Trewiru i książę-elektor Rzeszy od 1456
 Jan II Szalony (1435–1504) – żagański 1439–1449, 1461–1467, 1472 i głogowski 1476–1488
 Jan II Dobry (ok. 1460–1532) – książę opolski 1476–1532 i raciborski 1521–1532
 Jan II Doskonały (1455–1495) – król Portugalii 1481–1495
 Jan II Oldenburg (1455–1513) – król Danii 1481–1513, Norwegii 1483–1513 i Szwecji 1497–1501
 Jan II (1458–1521) – książę Kleve i hrabia Mark 1481–1521
 Jan II Grimaldi (1468–1505) – senior Monako 1494–1505
 Jan II (1477–1495) – książę brzeski i legnicki 1488–1495
 Jan II Radziwiłł herbu Trąby (ok. 1492–1542) – podczaszy wielki litewski
 Jan II Wittelsbach (1492–1557) – palatyn i książę Palatynatu – Simmern/Hunsrück
 Jan II Jakub Heraklid Despot (rum. Ioan Iacob Heraclid, Despot Vodă; 1511–1563) – hospodar Mołdawii 1561–1563
 Jan II Zygmunt Zápolya (1540–1571) – król Węgier 1540–1570, książę Siedmiogrodu 1570–1571
 Jan II Bal herbu Gozdawa – syn Matjasza III, szlachcic polski
 Jan Wittelsbach (1584–1635) – hrabia palatyn i książę Palatynatu-Zweibrücken-Veldenz
 Jan II van de Velde (1593–1641) – rytownik, malarz, drukarz i wydawca
 Jan II Kazimierz Waza (1609–1672) – król Polski 1648–1668
 Jan II (1697–1769) – cesarz Etiopii 1769
 Jan II Dobry (1840–1929) – książę Liechtensteinu 1859–1929